Vyssotsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander N. Vyssotsky (1888–1973), US-amerikanischer Astronom russischer Herkunft
 davon abgeleitet der Asteroid (1600) Vyssotsky
 Emma Vyssotsky (1894–1975), US-amerikanische Astronomin
 Victor Vyssotsky (1931–2012), Mathematiker und Informatiker, Sohn von Alexander N. Vyssotsky und Emma Vyssotsky

Siehe auch:
 Vysotskiy Peak, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Wysocki 
 Wyssozki 
 Wissotzky